Addison kan syfta på:

 Addison (namn) – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet 
 Addisons sjukdom – endokrin sjukdom
 Addison-Wesley – amerikanskt bokförlag för läroböcker samt för teknisk och vetenskaplig litteratur

Geografi

USA 

 Addison, Illinois
 Addison, Texas
 Addison County, Vermont